Драган Јовичић (Рогатица, 22. новембар 1953 — Сарајево, 6. новембар 2020) био је југословенски, српски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|0
|3
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|7
|3
|0
|0
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|6
|2
|3
|1
|14
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|2
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|14
|6
|8
|1
|33
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1976. || Теверсенове бајке (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || Стојан Мутикаша
|-
| 1978. || Папирна (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Златко Ковачић - пилот (као Д Јовичић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ филм) || Јуре Керошевић
|-
| 1982. || Операција Теодор (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Коже || Адем Чабрић
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Ранко
|-
| 1986. || Ја сам старински ормар (ТВ филм) || Владо
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Вријеме прошло — вријеме садашње (ТВ серија)|| /
|-
| 1987. || Римски дан (ТВ филм) || Октавијан
|-
| 1988. || Загубљен говор (ТВ серија)|| /
|-
| 1988. || Лет у магли (ТВ филм) || Александар
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Рањеник (ТВ серија) || Партизански комесар
|-
| 1989. || Прљави филм || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || Алија Османовић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Цајтнот (ТВ филм) || /
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || Капетан Рађеновић
|-
| 1991. || Дјелидба (ТВ филм) || Тривун Срдић
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Јован Дучић
|-
| 1994. || Руско примирје (ТВ филм) || /
|-
| 1998. || Крај доба непријатности (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Тунел || /
|-
| 2002. || Играј до краја (кратки филм)|| /
|-
| 2003. || Љето у златној долини || Јасмин
|-
| 2004 2005. || Црна хроника || Рамо Кајтаж / Рамо
|-
| 2006. || Клопка || Рамо Кајтаж 
|-
| 2007. || Духови Сарајева || Омер
|-
| 2008. || Аленино путовање (кратки филм)|| Отац
|-
| 2008. || Крв није вода (ТВ серија)|| Отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Два смо свијета различита || Предсједник странке
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1953.
Умрли 2020.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Рогатичани
Глумци Републике Српске
Српски глумци из Босне и Херцеговине
Умрли од последица ковида 19 у Босни и Херцеговини